De Leijen (wijk) , een wijk van Bilthoven
 De Leyen (bos), een natuurgebied ten noordwesten van Bilthoven.